O topónimo Eromanga pode referir-se a:

 Bacia de Eromanga - Bacia sedimentar da Austrália.
 Eromanga - Cidade de Queensland, Austrália.
 Eromanga (エロ漫画), termo japonês para histórias em quadrinhos eróticas ou hentai.

Desambiguações de topônimos